Karacalar (littéralement « chevreuil » en turc) peut faire référence à :

 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 ,
 .

Voir aussi